Bächli bezeichnet:
 Bächli (Hemberg), Ortschaft in der politischen Gemeinde Hemberg in der Ostschweiz

Bächli ist der Familienname folgender Personen:
 Gerda Bächli (1921–2013), Schweizer Komponistin, Musikpädagogin und Musiktherapeutin
 Gerhard Bächli, Schweizer Entomologe
 Hubert Bächli (* 1938), Schweizer Radrennfahrer
 Samuel Bächli (* 1954), Schweizer Dirigent
 Silvia Bächli (* 1956), bildende Künstlerin aus Baden AG
 Ulrich Bächli (* 1950), Schweizer Bobsportler

Unternehmen:
 Bächli Bergsport AG, Schweizer Bergsport-Unternehmen

Siehe auch: Bächle